Bengtsson kan som auktorsförkortning betyda:

 Simon Fredrik Bengtsson (1860–1939), entomolog, dagsländor
 Bengt Åke Bengtsson (född 1942), entomolog, fjärilar